Het ATP-toernooi van Dubai 2012 werd van 27 februari tot 3 maart gespeeld op de hardcourtbanen van The Aviation Club Tennis Centre in de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai.

Het enkelspel werd gewonnen door de Zwitser Roger Federer, door in de finale de Schot Andy Murray met 7-5, 6-4 te verslaan.
Het dubbelspel werd gewonnen door de Indiërs Mahesh Bhupathi en Rohan Bopanna; zij versloegen in de finale de Polen Mariusz Fyrstenberg en Marcin Matkowski met 6-4, 3-6, [10-5].

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-Punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-Punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Dubai
ATP-toernooi van Dubai